Göhren est le nom de plusieurs communes en Allemagne :
 Göhren, commune de l'arrondissement du Pays-d'Altenbourg, Land de Thuringe.
 Göhren, commune de l'arrondissement de Poméranie-Occidentale-Rügen, Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.
 Göhren-Lebbin, commune de l'arrondissement du Plateau des lacs mecklembourgeois, Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.
 Malk Göhren (simplement Göhren jusqu'en 1993), commune de l'arrondissement de Ludwigslust-Parchim, Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.
 Göhren, ancienne commune devenue quartier de Tramm, commune de l'arrondissement de Ludwigslust-Parchim, Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.

Göhren est aussi le nom allemand de Klíny, commune de Tchéquie.

Voir aussi 
 Gohren